Un cuento perfecto es una novela de romance juvenil, escrita por Elísabet Benavent. Fue publicada el 20 de febrero de 2020, y recientemente acabaron de filmar lo que será su adaptación en la gran pantalla.

Argumento 
“¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas?

- Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada.

- Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda.

- Érase una vez un cuento perfecto.”

Con estas palabras la autora atrae a los lectores tan solo leyendo la contraportada. Pero la historia es mucho más extensa.

Un ataque de pánico el día de su propia boda hará que Margot (como la llaman sus hermanas Candela y Patricia, quienes a la vez son las hijas de una de los empresarios más importantes del país) se calce sus Nike y salga corriendo de la ceremonia. Tras conocer a David, un barista, después de tener que ir a recuperar el móvil de su hermana, comenzará un viaje en el que aprenderá la 'sencilla' tarea de ser ella misma. Pero Margot no estará sola; David y sus Converse gastadas se cruzarán en su camino para ponerlo todo del revés.

Personajes principales

Margot 
Es la heredera de una de las empresas más grandes y reconocidas del país (por lo tanto, es una persona sin preocupaciones económicas). Ella es la protagonista de esta historia. Es una persona cuya personalidad se caracteriza por su gracia y humildad. A lo largo de su vida ha ido siguiendo el camino que le había ido estableciendo por su familia y la presión de su entorno, hasta que, al llegar el día de su boda, sale huyendo de esta, presa del pánico. Es en ese momento cuando decide empezar a tomar sus propias decisiones y pensar en ella misma por primera vez en su vida.

Filippo 
El supuesto prometido de Margot. Igual que Margot, no tiene problemas económicos, pues proviene de una familia italiana adinerada. Ambos están enamorados y tienen la intención de casarse. Es muy apuesto.

David 
Irá convirtiéndose en uno de los personajes principales, si no el principal, a medida que avanza el relato. Al contrario que Margot y Filippo, él sí que lidia con problemas económicos (aún estando en tres trabajos distintos a la vez) y duerme en el sofá de casa de sus amigos después de haber salido de una relación tóxica y no poder permitirse un piso. Un día, mientras atiende en un bar, se cruzará con Margot y sus hermanas, haciendo que sus vidas cambien para siempre.

Madre 
Ella es la madre tanto de Margot como de sus hermanas, llamadas Candela y Patricia. Su personaje destaca por la poca confianza que tiene en su hija y en la costumbre que tiene de controlarlo todo. Su única preocupación se basa en cuidar la percepción que tienen los demás sobre ella y su familia.

Candela 
Es una de las hermanas de Margot. Trabaja como médico y renunció a todas las riquezas y propiedades familiares para poder vivir libremente. Ella se convertirá en el principal apoyo de la protagonista  durante los momentos más confusos de su vida.

Patricia 
Es la hermana mayor de Margot y Candela. Ella sigue viviendo una vida de lujos, aunque no le molesta. Mientras Margot se vea envuelta en su propio caos, ella empezará a sospechar que su marido le está siendo infiel.

Estos tan son algunos de los personajes de la novela, pero también hay otros que, aún siendo secundarios, ayudan al desenvolvimiento de la narración como, por ejemplo, los amigos del pueblo de David o los exnovios de ambos.

Adaptación audiovisual 
La escritora de esta novela (Elísabet Benavent) ya ha adaptado audiovisualmente otras novelas suyas como Valeria y Fuimos canciones. Ambas han tenido mucho éxito y han sido aclamadas por sus lectores, hecho que ha provocado que Netflix haya decidido adaptar también uno de sus libros más exitosos, Un cuento perfecto. 

La plataforma de streaming ha decidido que, basándose en la novela, se producirá una miniserie de una temporada donde la actriz Anna Castillo interpretará a Margot y el actor Álvaro Mel a David. En el reparto también contaremos con la participación de Ana Belén, Lourdes Hernández (o conocida también como Russian Red), Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain y Elena Irureta. Todos ellos/as bajo las indicaciones de la directora Chloe Wallace.

En cuánto a la fecha de estreno, en un artículo de Cosmopolitan se hace la siguiente afirmación: ’’Calculamos que para la primavera de 2023 estará entre nosotros’’.

Referencias 

Novela
2020
Amor